Milton Keynes är en enhetskommun i Buckinghamshire, England. Distriktet har 248 821 invånare (2011).

Civil parishes 
 Abbey Hill, Astwood, Bletchley and Fenny Stratford, Bow Brickhill, Bradwell, Broughton, Calverton, Campbell Park, Castlethorpe, Central Milton Keynes, Chicheley, Clifton Reynes, Cold Brayfield, Emberton, Fairfields, Gayhurst, Great Linford, Hanslope, Hardmead, Haversham-cum-Little Linford, Kents Hill, Monkston and Brinklow, Lathbury, Lavendon, Little Brickhill, Loughton & Great Holm, New Bradwell, Milton Keynes, Moulsoe, Newport Pagnell, Newton Blossomville, North Crawley, Old Woughton, Olney, Ravenstone, Shenley Church End, Shenley Brook End, Sherington, Simpson and Ashland, Stantonbury, Stoke Goldington, Stony Stratford, Tyringham and Filgrave, Walton, Warrington, Wavendon, West Bletchley, Weston Underwood, Whitehouse, Woburn Sands, Wolverton and Greenleys och Woughton on the Green.

Referenser 

Milton Keynes
Englands enhetskommuner
Buckinghamshire